Solaris est un mot latin qui signifie ensoleillé.

Le nom Solaris peut désigner :

Informatique 
 Solaris, un système d'exploitation UNIX de Sun Microsystems, aujourd'hui maintenu par Oracle sous le nom de Oracle Solaris
 Solaris, une application web de l'Éducation nationale (France) faite pour communiquer avec les écoles

Littérature 
 Solaris, un roman de science-fiction de l'écrivain polonais Stanisław Lem, écrit en 1961
 Solaris de Brian Jacques, huitième tome de la série de romans Rougemuraille, paru en 1995 (sans lien avec le roman polonais)
 Solaris le Formidable, personnage principal de ce roman

Adaptations du roman de Stanisław Lem

Cinéma
 Solaris, un téléfilm soviétique réalisé par Lydia Ichimbaïeva et Boris Nirenburg et diffusé en 1968
 Solaris, un film soviétique réalisé par Andreï Tarkovski en 1972
 Solaris, un film américain réalisé par Steven Soderbergh en 2002

Théâtre
 Solaris, mise en scène Pascal Kirsch, coproduction Compagnie Rosebud, Théâtre des Quartiers d'Ivry, MC2 (Grenoble), 2020

Opéra
 1995-1996 : Solaris, opéra de chambre, livret et composition de Michael Obst, commande de la biennale de Munich
 2010-2012 : Solaris, opéra, composé par Detlev Glanert, sur un livret de Reinhard Palm, , à l'occasion du festival de Brégence 2012
 2013-2014 : Solaris, opéra-ballet, composé par Dai Fujikura et sur un livret, une mise en scène, une chorégraphie, des décors, des costumes et des lumières de Saburo Teshigawara, présenté au Théâtre des Champs-Élysées, à l'opéra de Lille et à l'opéra de Lausanne en 2015

Autres 
 Solaris, un magazine de science-fiction et de fantastique québécois
 Solaris Bus & Coach, un constructeur de bus et cars polonais
 Solaris, un groupe de rock progressif hongrois
 Solaris, un cépage
 Solaris, des boutiques de lunettes
 Radio Solaris, nom d'une station de radio haut-normande des années 1980
 Solaris, le légendaire navire solaire de Tao dans la série animée Les Mystérieuses Cités d'or
 , une maison d'édition britannique, spécialisée dans la science-fiction et la fantasy
 Prix Solaris, décerné aux meilleurs romans de science-fiction et fantasy

Notes et références

Voir aussi 

Homonymie de titre